

Acronimi 
 HLA, Human leukocyte antigen, antigene umano leucocitario, cioè il complesso maggiore di istocompatibilità della specie umana.

Codici 
 HLA – codice aeroportuale IATA del Lanseria Airport di Johannesburg (Sudafrica)
 HLA – codice vettore ICAO di HC Airlines
 hla – codice ISO 639-3 della lingua halia